Irma ist der Name folgender Wirbelstürme:

im Atlantischen Ozean:
 Tropischer Sturm Irma (1978), entstand bei den Azoren
 Hurrikan Irma (2017), Kategorie-5-Hurrikan

im Pazifischen Ozean:

 Tropischer Sturm Irma (1949) (T4907)
 Taifun Irma (1953) (T5301)
 Taifun Irma (1957) (T5717), traf Vietnam
 Tropischer Sturm Irma (1960) (38W, tatsächlich nur tropisches Tiefdruckgebiet)
 Tropischer Sturm Irma (1963) (T6316, 32W)
 Taifun Irma (1966) (T6602, 02W, Klaring), traf die Philippinen
 Taifun Irma (1968) (T6821, 26W)
 Taifun Irma (1971) (T7135, 37W, Ining)
 Taifun Irma (1974) (T7430, 34W, Bidang), traf die Philippinen
 Taifun Irma (1978) (T7818, 19W), zog von Taiwan nach Japan
 Taifun Irma (1981) (T8126, 26W, Anding) (auch Supertaifun Irma), traf die Philippinen
 Taifun Irma (1985) (T8506, 06W, Daling), traf Japan
 Zyklon Irma (1987) im südwestlichen Pazifik
 Tropischer Sturm Irma (1988) (T8819, 15W)
 Taifun Irma (1989) (T8931, 34W)
 Tropischer Sturm Irma (1993) (T9301, 02W)

im Indischen Ozean:
 Zyklon Irma (1967)